Батина — название населённых пунктов:

 Батина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России.
 Батина — село в Хорватии, место самой крупной битвы Второй мировой войны на территории Югославии.

См. также 
 Батино